Brussels Ladies Open 2011 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA Premier Series rangi WTA Premier w sezonie 2011 z cyklu Brussels Open rozgrywany w dniach 16–21 maja 2011 roku w Brukseli na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 618 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Drabinka singla
 Drabinka debla

2011 w tenisie ziemnym
2011
2011 w Belgii